Šarlota Napoleon Bonapartová (31. října 1802 – 2. března 1839) byla dcera Josefa Bonaparta, staršího bratra císaře Napoleona I., a Julie Claryové. Byla aktivní jako umělkyně.

Život 
Po pádu jejího strýce císaře Napoleona v roce 1815 se její otec přestěhoval do Ameriky a koupil Point Breeze, panství na řece Delaware poblíž Bordentownu v New Jersey. Šarlota a její sestra však zůstaly s matkou v Evropě. V letech 1815–1821 žili ve Frankfurtu a Bruselu a poté ve Florencii.

Studovala rytinu a litografii v Paříži u umělce Louise Léopolda Roberta, jenž se do ní prý zamiloval.

Šarlota, známá jako hraběnka de Survilliers, žila od prosince 1821 do srpna 1824 se svým otcem v New Jersey.

Šarlota se 23. července 1826 provdala za svého bratrance Napoleona Ludvíka, druhého syna Ludvíka Bonaparta a Hortense de Beauharnais. V roce 1831 ovdověla.

Smrt 
Šarlota údajně zemřela při porodu ve věku 36 let. Otcem jejího dítěte měl být hrabě Potocki.

Je pohřbená v bazilice Santa Croce ve Florencii v Itálii. Na její hrobce je napsáno (parafrázováno): Narozena 31. října 1802, zemřela roku 1839.

Dědictví 
Šarlota, její sestra Zénaide (1801–1854) a jejich matka byly portrétovány francouzským umělcem Françoisem Gérardem. V té době byla jejich matka španělskou královnou. Jiný francouzský umělec, Jacques-Louis David, namaloval portrét obou sester; zobrazuje je, jak čtou dopis z Filadelfie zaslaný jejich otcem.

Galerie

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Narození 31. října
Narození v roce 1802
Úmrtí 2. března
Úmrtí v roce 1839
Zemřelé v souvislosti s porodem
Bonapartové